Кубок Рока () — соревнование, проходившее между сборной Аргентины и сборной Бразилии по футболу на нерегулярной основе с 1914 по 1976 годы и возобновлённое с 2011.

Соревнование было создано в 1913 году президентом Аргентины Хулио Рока, который очень любил футбол. После президентского поста Рока был послом в Бразилии и считал, что матчи между сборными командами создадут здоровую конкуренцию и помогут развитию футбола в этих странах. По задумке Кубок игрался каждый раз в разной стране, и, несмотря на многочисленные изменения в формате Кубка, это правило всегда соблюдалось.

Хулио Рока пожертвовал трофей аргентинской футбольной федерации, и было решено, что соревнование будет проходить в течение 3-х лет в виде единственного матча, а страна, выигрывавшая два раза, сохранит трофей навсегда. В 1915 году аргентинская футбольная федерация слилась с Ассоциацией футбола Аргентины, и Кубок не проводился. В 1922 году Бразильская спортивная конфедерация согласилась обсудить продолжение матчей, которые Бразилия выиграла дважды, завоевав, таким образом, Кубок Рока, хотя последний матч, проведённый на следующий год, выиграла Аргентина.

В 1938 году обе футбольные ассоциации согласились вновь провести соревнование. Формат был изменён, и кубок переходил новому победителю. В случае, если в двух матчах была бы зафиксирована ничья или обе команды по разу побеждали, игрался бы третий матч. В январе 1939 года Аргентина выиграла со счётом 5:1 в Рио-де-Жанейро. Следующий матч изобиловал спорными моментами и команда гостей (Аргентины) в знак протеста покинула поле после того, как арбитр назначил пенальти. Однако команду Бразилии это не остановило, и она забила 3-й мяч в пустые ворота. В третьем и четвёртом матче, которые были сыграны в Сан-Паулу, победила Аргентина.

В 1940 году кубок игрался в Аргентине, где последняя выиграла два матча (6:1 и 5:1), а Бразилия лишь один (2:3).

В турнире 1957 года на Маракане в сборной Бразилии дебютировал Пеле, призванный под знамёна сборной тренером Силвио Пирилло. После 1940 года все кубки выигрывала Бразилия, за исключением розыгрыша 1971 года (когда после двух ничьих Кубок был признан ничейным).

В 2010 году руководство футбольных федераций Бразилии и Аргентины приняли решение возродить Кубок Рока, ныне он известен как Суперкласико де лас Америкас. Он прошёл в 2011 году и победу в нём одержала сборная Бразилии.

Место проведения 
 27 сентября 1914 —  Буэнос-Айрес
 22 октября 1922 —  Сан-Паулу
 9 декабря 1923 —  Буэнос-Айрес
 15 января 1939 —  Рио-де-Жанейро
 22 января 1939 —  Рио-де-Жанейро
 18 февраля 1940 —  Сан-Паулу
 25 февраля 1940 —  Сан-Паулу
 5 марта 1940 —  Буэнос-Айрес
 10 марта 1940 —  Буэнос-Айрес
 17 марта 1940 —  Буэнос-Айрес
 16 декабря 1945 —  Сан-Паулу
 20 декабря 1945 —  Рио-де-Жанейро
 23 декабря 1945 —  Рио-де-Жанейро
 7 июля 1957 —  Рио-де-Жанейро
 10 июля 1957 —  Сан-Паулу
 26 мая 1960 —  Буэнос-Айрес
 29 мая 1960 —  Буэнос-Айрес
 13 апреля 1963 —  Сан-Паулу
 16 апреля 1963 —  Рио-де-Жанейро
 28 июля 1971 —  Буэнос-Айрес
 31 июля 1971 —  Буэнос-Айрес
 27 февраля 1976 —  Буэнос-Айрес
 19 мая 1976 —  Рио-де-Жанейро

Результаты матчей Кубка Рока

Титулы 
  Бразилия — 8
  Аргентина — 5

Примечания

Ссылки 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation - Copa Julio Roca

См. также 
 Суперкласико де лас Америкас

Футбольные дерби
Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Международные соревнования по футболу в Аргентине